Ла Подероса има више значења:

 Ла Подероса (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Подероса (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Подероса (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику